Bulkington (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire
 Bulkington (Wiltshire), een plaats in het Engelse graafschap Wiltshire